Horcajo de Montemayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Horcajo de Montemayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Horcajo de Montemayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar